Пласса́к-Руфья́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Бланзак-Поршрес. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16263.

Коммуна расположена приблизительно в 410 км к юго-западу от Парижа, в 120 км южнее Пуатье, в 16 км к юго-западу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 348 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 220 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 165 были экономически активными, 55 — неактивными (показатель активности — 75,0 %, в 1999 году было 73,8 %). Из 165 активных работали 154 человека (88 мужчин и 66 женщин), безработных было 11 (4 мужчины и 7 женщин). Среди 55 неактивных 21 человек были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сен-Сибар (XII век). Памятник истории с 1862 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта